Senator steht für:
 Mitglied eines Senats
 Opel Senator, deutscher PKW
 Senator (Zug), Fernverkehrszug der Deutschen Bundesbahn, siehe
 eine deutsche Filmproduktionsgesellschaft, siehe Wild Bunch
 Senator (Schreibwaren), ein deutscher Hersteller für Schreibgeräte
 Status im Vielfliegerprogramm der Lufthansa, siehe Miles & More #Vielfliegerstatus
 Senator (Schiff), eine ehemalige Hamburger Senatsbarkasse
 Senator International, ein Logistik- und Speditionsunternehmen
 Senator Lines – eine deutsche Containerschiffsreederei und Operator
 (8603) Senator, ein Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Markenname der Victor Automobile Company, eines ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers
 Senator Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Senator ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Senator (* 1978), deutsche Mezzosopranistin
 Hermann Senator (1834–1911), deutscher Mediziner
 Ronald Senator (1926–2015), britischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Senators